Ричард Винсент «Ричи» Герин (; родился 29 мая 1932 в Бронксе, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Член Зала славы баскетбола.

Биография 
Играл в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Нью-Йорк Никс» с 1956 по 1963 год и был играющим тренером «Сент-Луис/Атланта Хокс» на протяжении 9 лет.

Герин служил в резерве корпуса морской пехоты США с 1947 по 1954 год. В это время он учился в колледже Ионы с 1950 по 1954 год, где играл за баскетбольную команду. За 67 игр он набрал 1375 очков. По окончании колледжа он два года служил в корпусе морской пехоты США в Квантико (штат Виргиния), где выступал за команду «Квантико Маринес».

На драфте НБА 1954 года Герин был выбран «Никс» под общим 17-м номером будучи ещё на службе в армии. В 1956 году он покинул морскую пехоту и начал выступать в НБА. В 50-х и 60-х года Герин был одним из самых результативных защитников в лиге, а также 5 сезонов подряд был лидером команды по передачам и 3 по результативности. В 1959 году он установил личный рекорд, набрав 57 очков в одной игре, а в 1958 году сделал 21 результативную передачу.

Герин 6 раз участвовал в матчах всех звёзд НБА. Однако его клуб всего один раз смог выйти в плей-офф. В середине сезона 1963/64 он был обменян в «Сент-Луис Хокс», где провёл следующие 8 лет как играющий тренер, а затем как главный тренер. В «Хокс» он выступал вместе с такими игроками, как Боб Петтит, Лу Хадсон и Ленни Уилкенс. Вместе с «Хокс» он 9 раз подряд выходил в плей-офф и в сезоне 1967/68 был назван тренером года НБА. 8 сентября 2013 года был избран в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Выпускники Академии Маунт-Сент-Майкл
Баскетболисты США
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Атланта Хокс»
Родившиеся в Бронксе
Члены Зала славы баскетбола